Иванчин-Писарев — русская фамилия.

Известные носители: Иванчин-Писарев, Александр Иванович (1849—1916) — деятель народнического движения, журналист.
 Иванчин-Писарев, Алексей Михайлович (1802—1847) — морской офицер, участник общества офицеров Гвардейского экипажа, гидрограф.
 Иванчин-Писарев, Михаил Михайлович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Иванчин-Писарев, Николай Дмитриевич (1794—1849) — русский писатель, поэт.

См. также 
 Иванчины-Писаревы — дворянский род.